Lewis and Clark, Lewis & Clark ou Lewis et Clark peuvent faire référence à :

Les explorateurs 
 Meriwether Lewis et William Clark, deux explorateurs de l'ouest de l'Amérique du Nord au début du 19 siècle.
 Expédition Lewis et Clark, l'expédition menée par ces deux explorateurs.

Lieux 

 Comté de Lewis et Clark, dans le Montana
 Forêt nationale Lewis et Clark, dans le Montana
 Lewis and Clark National Historic Trail, un sentier national historique de grande randonnée
 Rivière Lewis and Clark, un cours d'eau dans l'ouest de l'Oregon
 Lewis and Clark Township, un ancien township du Missouri
 Lewis and Clark Village, un village dans le Missouri
 Lewis and Clark Caverns State Park, dans le Montana

Autres utilisations 
 Classe Lewis and Clark, un cargo de ravitaillement construits pour l'United States Navy.
 , deux navires de l'US Navy

Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis